Scheherazade kan syfta på:

Scheherazade – en fiktiv person, sagoberätterska, i sagosamlingen Tusen och en natt
Scheherazade (balett) – en balett av Michail Fokin till Nikolaj Rimskij-Korsakovs musik
Scheherazade (CD av Lindgård/Henriques) – CD-album med Jonas Lindgård, violin och Jakob Henriques, gitarr (2003)
Scheherazade (låt av Åke Gerhard) – tävlingsbidrag till melodifestivalen 1963 av Åke Gerhard framförd av Gunnar Wiklund
Scheherazade (Rimskij-Korsakov) – op. 35, symfonisk svit komponerad 1888 av Nikolaj Rimskij-Korsakov
Scheherazade (yacht) – en motoryacht
643 Scheherezade – en asteroid
Teater Schahrazad – en svensk experimentell, fri teatergrupp verksam åren 1976–86, med bas i Stockholm
Shéhérazade – ett musikverk (sång) 1903 av Maurice Ravel